Евгений Иванович Поликанин (8 ноября 1932, Ураково, Желтухинский район, Московская область, РСФСР — 15 мая 2013, Москва, Россия) — советский стрелок и тренер по биатлону и пулевой стрельбе, заслуженный тренер СССР (1962).

Биография 
В 1957 году окончил ГЦОЛИФК. Чемпион мира по стрельбе из пистолета с 50 метров в командном зачёте (1954), многократный призёр международных и всесоюзных соревнований. Заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе (1990). Заслуженный тренер СССР (1962) и России (1992).

Старший тренер сборной СССР по биатлону на зимних Олимпийских играх в Скво-Велли (1960), и Инсбруке (1964); тренер сборной СССР по стрельбе на летних Олимпийских играх в Мехико (1968) и Мюнхене (1972). В 1970 году был признан лучшим тренером Советского Союза по пулевой стрельбе.

Принимал активное участие в подготовке и проведении Олимпийских игр в Москве (1980) в должности главного специалиста Управления спортивных программ Оргкомитета. С 1970 года входил в состав руководящих органов Международного стрелкового союза. В дальнейшем был членом исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

В 1992—2002 годах — президент Стрелкового союза России. Затем — советник президента ОКР.

Награды и звания 
 Награждён орденами Дружбы народов, «Знак Почёта», Серебряным Олимпийским орденом МОК (2000), медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», двумя золотыми медалями Международного стрелкового союза (ISSF), почётными знаками «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» СССР и России, «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».
 Лауреат премии Совета Министров СССР (1980).

Ссылки 
 Профиль на портале «Спортивная Россия» 
 Скончался бывший президент Стрелкового союза России Евгений Поликанин 

Стрелки СССР
Чемпионы мира по стрельбе
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Тренеры по биатлону СССР
Тренеры по пулевой стрельбе СССР
Тренеры по пулевой стрельбе России